Ан-дева́н-Пьерпо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Лонгийон.

География 
Ан-деван-Пьерпон расположен в 50 км к северо-западу от Меца и в 90 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Пьерпон на севере, Буамон и Базай на северо-востоке, Сен-Сюппле и Мерси-ле-Ба на юго-востоке, Рувруа-сюр-Отен на юго-западе.

История 
 Коммуна принадлежала диосезу Трира.
 В 1997 году Ан-деван-Пьерпон был переведён из департмента Мёз в Мёрт и Мозель.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 133 человека.

Достопримечательности 
 Церковь святых Петра и Павла XII—XVIII веков была разрушена во время Первой мировой войны, восстановлена в 1933 году.
 Старая мельница на реке Крюн.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель